Села:
 Харкове — Запорізька область, Токмацький район
 Харкове — Чернігівська область, Талалаївський район